André Cardinal Destouches – compositore francese
 Louis-Ferdinand Auguste Destouches, noto come Louis-Ferdinand Céline – scrittore, saggista e medico francese
 Lucette Destouches – danzatrice francese
 Philippe Néricault Destouches – commediografo francese